Teodora Sava (n. 27 noiembrie 2001, Piatra Neamț) este o cântăreață, fostă vedetă la postul de televiziune Antena 1 și fost competitor în cadrul competiției muzicale internaționale X Factor România, la care a ajuns până în semifinale în sezonul 7, 2017. Începând cu ianuarie 2010, a participat la multe festivaluri și concursuri, la care a obținut multe trofee, clasându-se mereu pe primele locuri.

Biografie 
Teodora Sava s-a născut pe 27 noiembrie 2001 în Piatra Neamț. Este fostă elevă la Liceul de Arte „Victor Brauner” din Piatra-Neamț și la Colegiul național de muzică „George Enescu” din București, studiind canto, pian, flaut și chitară. În prezent studiază la BIMM Institute din Londra, Marea Britanie. Nu se vede facând altceva în afară de muzică, care o definește. A cântat în Orchestra Emanuel Elenescu și în Corul Liceului de Arte, și este membră în corul „EXTENSIO” al Academiei de Muzică Gheorghe Dima, extensia Piatra-Neamț, coordonat de profesor universitar Ildikó Kalló. A luat lecții de teatru cu profesoara Gina Gulai, actriță la Teatrul Tineretului Piatra Neamț. Debutul în teatru și l-a făcut pe 24 mai 2017, obținând premiul I la Festivalul de teatru în limba română, pentru copii și tineri - Suceava, continuând apoi cu alte roluri precum cel din muzicalul adolescentin „Dacă noi ne iubim”. A participat la activități culturale și concerte organizate în cadrul Asociației TAGMA, precum și la evenimente destinate tinerilor. Conform propriilor declarații, artista a „cântat la concerte de caritate, la case de copii și la aziluri de bătrâni”, iubește natura și animalele, iar cel mai mult îi place să se implice în viețile celor din jur, inclusiv prin voluntariat. De asemenea, conform ei, artista își dorește să cânte într-o bună zi pe scenă cu Beyoncé, Christina Aguilera sau Mariah Carey. 

A cântat alături de Nico, Paula Seling, Proconsul la emisiunea Next Star și pe scenă, și FREE STAY (al cărui solist este Florin Ristei) la emisiunea Te cunosc de undeva!. 

Performanțele sale artistice notabile înregistrate încă de la vârsta copilăriei, culminând cu prestațiile de la X Factor România 2017 - sezonul 7, când, la finalul interpretării piesei din etapa audițiilor, toți jurații s-au ridicat în picioare aplaudând, au făcut ca ea să fie invitată de către Consiliul Local Piatra Neamț și premiată de către consilierii locali și primar. De asemenea, ea a fost nominalizată ca ambasador al județului Neamț la categoria „Tinere valori” în cadrul „Galei ambasadorilor nemțeni” și din 2017 face parte din Consiliul Local al Tinerilor Piatra Neamț.

Primii pași în lumea muzicii 

Teodora Sava a fost remarcată pentru calitățile sale vocale încă de la grădiniță, sprijinită fiind de Oana Floricel. „Sora Monica, o măicuță care se ocupa de copiii de la grădinița Fundației Vincenzina Cusmano a sesizat că fetița noastră are o voce deosebită. Ea i-a compus și i-a imprimat primele melodii“, conform celor spuse de Mihai Sava, tatăl artistei. Cele 4 piese au fost înregistrate și publicate in 4 CD-uri pentru copii cu teme diferite. A urmat colaborarea cu profesoara Alina Apetrei la clubul Allegria, unde Teona, așa cum îi spun părinții, colegii si prietenii, a fost membră. Din noiembrie 2009, a început pregătirea cu profesoara Cristina Cozma de la Palatul Copiilor Iasi și profesorul Lucian Sitaru de la Liceul de Artă din Piatra Neamț, coordonatorul grupului „Camena”, cu care Teodora a obținut Premiul Special al TVR pentru cel mai bun show la „Mamaia Copiilor” și locul al II-lea la Cerbul de Aur Junior cu Jocul Ielelor, ambele în 2010. Primul premiu cucerit a fost locul al treilea obținut la Festivalul Național de Muzică Ușoară pentru Copii „Fiero”, desfășurat la București în ianuarie 2010. A urmat invitația de a cânta la concursul „Cerbul de Aur Junior”, tot în 2010. „În fața publicului, Mihai Trăistariu, care era președintele juriului, a recunoscut că a fost impresionat de felul în care a cântat Teodora și i-a acordat premiul „Revelația Festivalului”. Tot atunci, compozitorul Dan Dimitriu i-a făcut invitația de a susține un recital la ediția din acest an a concursului Cerbul de Aur Junior“, conform celor afirmate de Mihaela Sava, mama cântăreței.

Performanțe muzicale și vocale 

Piesele sale cover cântate la o vârstă foarte fragedă la emisiunea Next Star 2013 (Listen si „One Moment in Time” - cover Whitney Houston) au strâns pe YouTube câteva milioane de vizualizări, beneficiind de recenzii elogioase și manifestări emoționale ale juraților, unul dintre ei (cântărețul hip hop și pop Connect-R) invitând-o ulterior la nunta lui pentru a-i cânta valsul mirilor. La scurt timp după acea performanță, Teodora Sava a acceptat oferta de a înregistra o piesă originală, „Belief”. Ani de zile, cât a fost copil, piesele interpretate de ea s-au adresat unei audiențe mature, de unde și atenția atrasă publicului de toate vârstele, neobișnuit cu o astfel de maturitate artistică la un copil. Ulterior si în prezent, piesele interpretate de ea au înregistrat si înregistrează cu ușurință zeci de mii de vizualizări pe YouTube la relativ scurt timp după ce sunt postate acolo. Artiști bine-cunoscuți din lumea muzicală românească o definesc pe Teodora Sava ca având o constanță dezarmantă în interpretarea exactă a pieselor dificile cu o voce puternică si bine controlată, în care se disting, pe lângă acuratețea interpretării, ușurința nativă de a folosi melisme melodioase și sunete acute de efect, un timbru vocal deosebit și un vibrato plăcut, precum și un ambitus remarcabil. Astfel, cântărețul Pepe, jurat la emisiunea Next Star, a declarat într-o emisiune că Teodora Sava este „cea mai bună voce pe care am auzit-o la Next Star”, Florin Ristei (câștigător al sezonului 3 X Factor România) a spus că Teodora Sava este „cel mai bun invitat din cele 15 gale Te cunosc de undeva de până acum” iar artista Ozana Barabancea a afirmat în fața ei: „Din toată inima o aplaud pe Teodora. Știu palmaresul tău. Ai o voce extraordinară și foarte bine lansată, foarte bine susținută, pentru că tu ești flautistă la Liceul de Arte din Piatra-Neamț, deci ești un muzician profesionist. Asta contează foarte mult și, pentru cei care nu știu, respirația pentru un suflător este cea mai importantă și cu atât mai mult te-a ajutat să îți susții toată fraza muzicală și să abordezi un astfel de repertoriu atât de greu, pentru că ai o școală foarte bună în spate.” În sezonul 7 din concursul X Factor (România) 2017, jurații (ei înșiși cântăreți consacrați în România) i s-au adresat în mod repetat cu expresii și cuvinte precum „tăvălug”, „zid”, „panzer”, „roboțel”, „robot”, „formidabilă Teodora”, „un copil extrem de talentat, cu un pachet complet, cu o voce foarte bună”, „ai o voce incredibilă, cu toții știm asta”, „cânți impecabil”, „o puștoaică de 15 ani cântă de rupe, mi-ar fi plăcut mult să fii în echipa mea, mă jur”, „ai fost impecabilă”, „de departe, cea mai bună voce”, „ești pacostea care motivează toți concurenții din spate”, „tanc german de luptă care își face treaba imperturbabil”, pentru a sublinia constanța interpretărilor ei precise și la un înalt standard artistic în fiecare din etapele concursului, indiferent de obstacole și emoțiile inerente evoluției pe scenă.

Apariții media și spectacole 

 X Factor (România) 2017 (sezonul 7) - participare până în semifinale, runda a doua (galele live)
 Apariții la emisiunea 'Neatza cu Răzvan și Dani (Antena 1)
 Antena 1 -  Next Star: Sezonul 1 - 2013 (participare până în finală și clasare pe locul II), plus în toate Edițiile Speciale care au urmat până în 2017
 Antena 3: Sinteza zilei
 Antena Stars: Răi da' buni
 Antena 1: Junior Chef (a fost și jurat în semifinală) 
 Antena 1: Te cunosc de undeva!
 ZU TV: ZU Kids On the Block - 12 emisiuni în total
 Național TV ; Favorit TV ; EST TV ; Antena 1 Deva
 Mai multe apariții la TVR 3 în emisiunea Țara lui Piticot
 Emisiuni pentru copii la posturile locale TV din Piatra Neamț (TVM, 1TV, TeleM)
 Emisiune TVM Piatra Neamț „Talente nemțene”
 Spectacol la Casa de Cultură Piatra Neamț
 Spectacole la Mall Piatra Neamț, Petrodava, Prefectura Neamț
 Spectacolul de caritate ”Pentru voi, copii”, desfășurat la Teatrul Tineretului Piatra Neamț în decembrie 2009

Premii și nominalizări 
În palmaresul ei se află numeroase premii și trofee. În anii 2010-2012, artista a participat la aproximativ 40 festivaluri și concursuri, pentru a se familiariza cu scena și competițiile, și pentru dezvoltarea vocii:

 Festivalul Liga Campionilor, Râșnov, iulie 2013 - Locul I
 Festivalul Trofeul Toamnei, Piatra Neamț, noiembrie 2012 - Trofeul Festivalului
 Festivalul Stea printre Stele, Bacău, noiembrie 2012 - Locul I Marele premiu „Mihai Trăistariu”
 Festivalul Constelația Juniorilor, Focșani, octombrie 2012 - Locul I
 Festivalul Internațional Trixie, Bulgaria, august 2012 - Locul II
 Festivalul Așchiuță, Bacău, iunie 2012 - Trofeul Festivalului
 Festivalul Cununa Petrolului, Moreni, Dâmbovița iunie 2012 - Trofeu gr. 1
 Festivalul Vis de Stea, Moinești, iunie 2012 - Trofeu
 Festivalul Mihaela Runceanu, Buzău, mai 2012 - Trofeul Festivalului
 Festivalul Lucky Kids, Roman, aprilie 2012 - Trofeu
 Festivalul Femina, Bacău, 2012 - Trofeu
 Festivalul Adantino București, 2011 - Trofeu
 Festivalul Neghiniță Bacău, 2011 - Trofeu
 Festivalul Cântec de Stea, Piatra Neamț, 2011 - Locul I
 Festivalul Music For Kids, Iași, 2011 - Trofeul Copiilor
 Galeria Mall caută o vedetă, Piatra Neamț, 2011 - Locul I
 Festivalul Constelația Necunoscută, Vaslui, 2011 - Locul II
 Festivalul Ceata lui Pițigoi, Galați, 2011 - Locul II
 Festivalul Farmecul muzicii, Năvodari, 2011 - Trofeul gr. 1
 Festivalul Mamaia Copiilor, Constanța, 2011 - Premiul Presei
 Festivalul Cerbul de Aur Junior (Romanian Top Kids)”, București, 2011 - Mențiune
 Festivalul Music For Kids, Iași, iunie 2011 - Locul I grupa 8-10 ani
 Festivalul internațional „Micul Prinț”, Chișinău, 2011 - Locul II pe festival
 Festivalul Portativul cu Steluțe, Ploiești, martie 2011 - Trofeu
 Festivalul Ghiocelul de Argint, Bârlad, martie 2011 - Trofeu
 Festivalul Remember, Constanța, decembrie 2010 - locul III
 Festivalul Fulg de nea, Brașov, noiembrie 2010 - locul I
 Festivalul Trofeul Toamnei, Piatra Neamț, noiembrie 2010 - locul I
 Concurs „Galeria Mall caută o vedetă”, Piatra Neamț, septembrie 2010 - locul I
 Festivalul Olimpiada copiilor, Bacău, mai 2010 - locul I
 Festivalul SuperStar Fest, Bacău, octombrie 2010 - locul II
 Festivalul Liga Campionilor, Râșnov, august 2010 - Trofeul grupei 8-10 ani
 Festivalul Camena, Piatra Neamț, iunie 2010 - Trofeul grupei 5-8 ani
 Festivalul Steluțe de Mai, Focșani, mai 2010 - locul II
 Festivalul Așchiuță, Bacău, mai 2010 - locul II
 Festivalul Music For Kids, Iași, iunie 2010 - locul III
 Festivalul Fiero, București, martie 2010 - locul  III
 Festivalul Fiero, București, 2010 - juriul copiilor - locul III
 Festivalul Trofeul Toamnei, Piatra Neamț, 2010 - Premiul Presei
 Festivalul Steluțe de Mai, Focșani, 2010 -  Premiul Melody
 Festivalul Camena, Piatra Neamț, 2010 - Premiul „Revelația festivalului” (Mihai Trăistariu)
 Microrecital în cadrul Festivalului „Cerbul de Aur Junior” 2010

Piese interpretate (printre altele), inclusiv cover-uri 

 2017  Alive - a doua gală (live - semifinale, a doua rundă) X Factor 2017; eliminată
 2017  Listen - a doua gală (live - semifinale, prima rundă) X Factor 2017; calificată în runda următoare
 2017  Purple Rain - prima gală (înregistrată) X Factor 2017; calificată în etapa următoare
 2017  The Voice Within - proba duelurilor X Factor 2017; calificată în etapa următoare
 2017  Firework - Bootcamp X Factor 2017; calificată în etapa următoare
 2017  Who's Lovin' You - auditii X Factor 2017, sezonul 7; calificată în etapa următoare cu 4 de „DA"
 2017  The Greatest
 2017  Nobody's Perfect - duet cu Free Stay
 2016  Stone Cold
 2016  Take Me to Church
 2016  Lost on You
 2016  Cerul - duet cu Proconsul
 2015  Roar
 2015  Eu cred
 2015  Halo
 2015  I Don't Want to Miss a Thing
 2015  If I Were a Boy
 2015  When You Believe - duet cu Nico
 2014  La Solitudine - duet cu Paula Seling
 2014  I Was Here
 2014  All I Want for Christmas Is You
 2013  Belief
 2013  Listen
 2013  One Moment in Time
 2010  It's My Time
 2009  Mamma, son tanto felice
 2009  Mămico, te iubesc
 2009  Drumul meu
 2009  Lacrima limbii noastre
 2009  Voi cânta mereu
 2009  Cry, Cry, Cry
 2009  Șansa e de partea mea
 2009  Hai la hora mare
 2009  De Crăciun devenim mai buni
 2009  Steaua Crăciunului
 2009  Împodobește mama bradul
 2009  Dă, Doamne, cântec
 2009  Copil și înger
 2009  Un univers de copil

Piese personale 
 2021  Never Enough
2021  First

Referințe

Legături externe

 Teodora Sava - Site oficial

Interviuri

 Teodora Sava interviu , Break4Coffee - anul 2014

Nașteri în 2001
Cântărețe române
Compozitori români
Cântăreți români în viață
Cântărețe din secolul al XXI-lea
Muzicieni români din secolul al XXI-lea
Românce din secolul al XXI-lea